Trichina (geslacht) een vliegengeslacht
 Trichina een verouderde naam voor het rondwormgeslacht Trichinella